Настанова — вказівка або порада діяти певним чином.

Також, настанова може означати:

 Клінічна настанова (іноді клінічна рекомендація) — документ, розроблений задля полегшення прийняття рішень і визначення критеріїв діагностики, ведення та лікування у певних галузях охорони здоров'я.
 Установка (психологія) — психологічний стан схильності суб'єкта до певної активності в окремій ситуації.
Настанова з використання — письмовий документ (інструкція) або інтерактивний електронний застосунок, які містять відомості про улаштування, спосіб дії, властивості якогось виробу.
 Настанови зі стрілецької справи — звичайна для Радянської та Російської Армії назва інструкції з основ стрільби зі стрілецької зброї, будови, використання та обслуговування окремих його зразків.

Примітки 

Багатозначні терміни